Гран-при Франции 1987 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1987 года. Прошёл в Поль-Рикар, Франция. Соревнования состоялись 5 июля 1987 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
 f1news.ru 

Гран-при Франции